

Patronyme 

Maderno est le patronyme des membres d'une même famille d'artistes italiens :
 Carlo Maderno (1556-1629), architecte romain
 Stefano Maderno (1576-1636), sculpteur romain

Toponyme 
 Cesano Maderno, commune de la province de Monza et de la Brianza
 Toscolano-Maderno, commune de la province de Brescia

Homonymie
Homonymie de patronyme
Famille d'artistes italiens
Patronyme italien